Hohenfels kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hohenfels, Oberpfalz, ort och kommun i Bayern, 
 Hohenfels (flygplats), Bayern, Oberpfalz, 
 Hohenfels, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, 
 Hohenfels-Essingen – en kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,